London Lions – squadra di hockey su ghiaccio britannica
London Lions – squadra di pallacanestro britannica